Ladbrokes World Grand Prix 2016 – druga edycja rankingowego turnieju snookerowego. Turniej ten rozegrany został w dniach 8-13 marca 2016 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II miejsce: £ 35 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 10 000
Ostatnia 16: £ 5 000
Ostatnia 32: £ 2 500

Najwyższy break turnieju: £ 5 000

Pula nagród: £ 300 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

World Open (snooker)
2016 w Walii
2016 w sporcie